Molekulska formula -{C12H17N}- se može odnositi na:

 2-Benzilpiperidin
 4-Benzilpiperidin
 5-APDI
 4-Fenilazepan
 Feniletilpirolidin